Osoby o tym nazwisku:
 Boris Sazonow − rosyjski brydżysta
 Jegor Sazonow − rosyjski rewolucjonista
 Kuźma Sazonow − generał major Armii Radzieckiej
 Michaił Sazonow − rosyjski kulturysta i trójboista siłowy
 Pantielejmon Sazonow − radziecki reżyser filmów animowanych
 Sergiusz Sazonow − generał major artylerii Armii Radzieckiej i generał brygady Wojska Polskiego
 Siergiej Sazonow − minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego
Zobacz też: Sazonowa